Яньмуйжа () — топоним Латвии:
 Яньмуйжа —  населённый пункт в Приекульском крае Видземе.
 Яньмуйжа — населённый пункт в Салдусском крае.
 Яньмуйжа — населённый пункт в Смилтенском крае.
 Яньмуйжа (основное название — Янямуйжа) — хутор в Эргльском крае.

См. также 
 Янямуйжа